Петрушко — фамилия. Известные носители:
 Петрушко, Владислав Игоревич (род. 1966) — российский церковный историк и журналист, игрок «Что? Где? Когда?».
 Петрушко, Владислав Иванович (1911—1980)— советский политический и общественный деятель.
 Петрушко, Сергей Игоревич (1958—1995) — подполковник ВС РФ, Герой Российской Федерации (1995, посмертно).
 Петрушко — польский шляхетский род герба Любич, известен с XV века.

См. также 
 Петрушка